Ледесма () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 141,22 км². Население — 1968 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 35 км.

Покровителем города считается Нуэстра Сеньора дель Кармен.

Население

Примечания

Ссылки 
 Diputación de Salamanca: Índice de municipios 
 

Муниципалитеты Саламанки